Enteroagregacyjny szczep E. coli
 The European Association of Erasmus Coordinators